Dominik Tomczyk – ex cestista polacco
 Martin Tomczyk – pilota automobilistico tedesco
 Paweł Tomczyk – calciatore polacco
 Ryszard Tomczyk – pugile polacco